Índia
 Bilaspur, principat
 Bilaspur (ciutat), ciutat a l'estat de Chhattisgarh
 Districte de Bilaspur, a l'estat de Chhattisgarh
 Bilaspur (ciutat d'Himachal Pradesh)
 Districte de Bilaspur (Himachal Pradesh)
 Bilaspur (Muzaffanargar), ciutat al districte de Muzaffarnagar a Uttar Pradesh
 Bilaspur (Rampur), ciutat al districte de Rampur a Uttar Pradesh
 Bilaspur (Gautam Buddha Nagar), ciutat al districte de Gautam Buddha Nagar a Uttar Pradesh
 Bilaspur (Haryana) ciutat del districte de Yamuna Nagar a Haryana
 Nepal:
 Bilaspur (Nepal)